Норман Макларен (, , Стерлинг — , Монреаль) — канадский кинорежиссёр-мультипликатор, один из крупнейших новаторов языка мультипликации. Возглавляет список выдающихся режиссеров мировой авторской анимации 1971 г. Снял 69 фильмов (включая пробные ролики, которые он предварительно делал к некоторым своим экспериментальным по технологии съемки работам).

Биография 
Родился в Шотландии. Учился в художественной школе в Глазго, начал экспериментировать с мультипликацией. Испытал влияние Эйзенштейна, его теории и практики монтажа. Сделал несколько лент в Лондоне. В 1939 году переехал в Нью-Йорк из-за войны, в 1941 году Джон Грирсон пригласил его приехать в Канаду и создать в Национальной киностудии собственную мастерскую. Фильм Макларена Соседи (1952) завоевал «Оскара» и другие престижные премии.

В 1970-е годы работал в ЮНЕСКО над программами обучения мультипликационному искусству в Индии и Китае.

Творческий метод 
Очистив киноплёнку, покрывал её своего рода «наскальными знаками», абстрактными узорами, создававшими при проекции властный, затягивающий ритм — так называемая бескамерная съёмка. Экспериментировал с соединением рисунка и звука в мультипликации, пытаясь сблизить её с живописью и с чистой музыкой.

Награды 
 Премия BAFTA (1958) за фильм Жил-был стул
 Компаньон ордена Канады
 Рыцарь Национального Ордена Квебека
 Премия «Оскар» за документальный фильм «Соседи» (1952)
 Премия Молсона (1971)
 Премия Альберта Тесье (1982)

Литература 
 Dobson T. The film work of Norman McLaren. Eastleigh: John Libbey, 2006
Орлов А. М. Аниматограф и его Анима. М.: ИМПЭТО, 1995

Ссылки 

Режиссёры мультипликации
Художники-мультипликаторы
Лауреаты премии «Оскар»
Лауреаты премии BAFTA
Коммунисты Великобритании
Почётные доктора Университета Конкордия
Почётные доктора Университета Макмастера